Слаге́льсе () — город в коммуне Слагельсе области Зеландия (Дания), административный центр коммуны Слагельсе. Население — 31918 человек (2010).

История 
Слагельсе является одним из старейших городов Дании. В XI веке здесь находился монетный двор, город был важным торговым центром.

В XIX веке в местной школе будучи ребёнком учились Ханс Кристиан Андерсен и Христиан-Гвид Бредаль. Другим уроженцем города был крупный математик Нильс Эрик Нёрлунд.

Достопримечательности 
В центре города расположена построенная в 1300 году Церковь святого Михаила — одна из старейших кирпичных церквей Дании.

Примерно в 7 км к западу от города находится древнее укрепление викингов Треллеборг.

Известные уроженцы 
 Цейзе, Уильям Кристофер (1789—1847) — датский химик-органик. Один из пионеров металлоорганической химии.

Примечания 

Города Дании
Слагельсе (коммуна)